Karrenbach ist der Name von

 Annette Karrenbach (1959–2018), deutsche Malerin und Grafikerin
 Karl Karrenbach, Pseudonym für den deutsch-US-amerikanischen Zahnarzt und Sammler von Gebrauchsgrafik Hans Sachs (Sammler) (1881–1974)